— ежегодный японский праздник. Отмечается каждый третий понедельник сентября. С 1965 года имеет статус государственного. В этот день пожилым людям дарят подарки и выражают благодарность за их заслуги перед страной.

Первоначально идея праздника появилась в 1947 году в префектуре Хёго, откуда начиная с 1950 года распространилась на другие районы Японии. Изначально праздник называли «День престарелых». В 1965 году праздник получил своё теперешнее название и государственный статус.

До 2003 года «День почитания старших» отмечался ежегодно 15 сентября.

Источники

Ссылки 
 [www.calend.ru/holidays/0/0/320/ День почитания пожилых людей] на сайте [www.calend.ru/ Calend.ru]
 Описание праздника на сайте «Ветка сакуры»

Праздники Японии
Праздники сентября
Понедельник
Праздники пожилых людей